Murcia heißen folgende geographische Objekte:
 Murcia (Region), Autonome Region und Provinz in Spanien
 Huerta de Murcia, Verwaltungseinheit in dieser Region
 Murcia (Stadt), Regionshauptstadt in Spanien
 Murcia (Negros Occidental), Verwaltungsgemeinde auf den Philippinen
 Königreich Murcia (Krone Kastilien), historisches spanisches Königreich

Murcia oder de Murcia ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Murcia (* 1988), spanischer Fußballtorhüter
 José Murcia (* 1964), spanischer Fußballtrainer
 Maria Torres Murcia (* 2002), kolumbianische Tennisspielerin
 Pedro Fernández de Murcia, spanischer Maler der Renaissance
 Santiago de Murcia, spanischer Gitarrist, Komponist und Musiktheoretiker
 Sarah Murcia (* 1976), französische Jazzmusikerin und Filmkomponistin